Чемпионат СССР 1972 года во второй лиге проходил в семи зонах. Победители шести зон в финальном турнире разыграли две путёвки в первую лигу, а клуб, занявший в этом турнире третье место, в стыковом матче с победителем зоны «Украина» разыграл третью путёвку.

Бомбардиры:
 Виталий Раздаев («Кузбасс», 6 зона) − 35 мячей
 Николай Русин («Говерла», 1 зона) — 22
 Виктор Байгузов («Шахтер» Кадиевка, 1 зона) — 21
 Владимир Проскурин («Труд», 3 зона) − 20
 Владимир Афанасьев («Волга» Горький, 4 зона) — 18
 Владимир Ефремов («Алатау», 6 зона) — 18 (19)

Зональный турнир

1 зона 

В рамках турнира 1 зоны определялся чемпион Украинской ССР.

2 зона 
В виде эксперимента в турнирах 2 и 6 зон за победу начислялось три очка.

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 
В виде эксперимента в турнирах 2 и 6 зон за победу начислялось три очка.

7 зона

Финал 
Финал проходил в один круг в Сочи. Два лучших клуба — кемеровский «Кузбасс» и липецкий «Металлург» — получили путёвки в первую лигу. Клуб, занявший третье место — рижская «Даугава» попал с победителем украинской зоны в стыковые матчи за третью путёвку.

Итоговая таблица

Чемпионат РСФСР 
В зачет чемпионата РСФСР учитывались матчи финального этапа между командами от РСФСР.

Стыковые матчи 

В первую лигу вышел «Спартак» Ивано-Франковск.

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1972
1972